In der Liste der Sojus-Raketenstarts sind alle Starts der Sojus-Rakete seit 1990 aufgeführt. In den Jahren 1966 bis 1989 starteten weitere 642 Sojus.

Starts seit 1990 

Stand der Liste:

Geplante Starts 
Stand der Liste:

Weblinks 
 Spaceflight Now: Launch Schedule (englisch)
 Russian Space Web: Chronology of space exploration (englisch)
 Gunter’s Space Page: Woschod/Sojus, Sojus-2.1w, Sojus/Ikar, Sojus/Fregat (englisch)

Einzelnachweise 

!Sojusraketenstarts
!Sojusraketenstarts
!Sojusraketenstarts
!Sojusraketenstarts
!Sojusraketenstarts
Sojus